As sétimas eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974 tiveram lugar a 22 de janeiro de 2006 e marcaram o fim do mandato do Presidente Jorge Sampaio.

Qualquer cidadão de nacionalidade portuguesa no pleno uso dos seus direitos de cidadania e maior de 35 anos de idade teve oportunidade de concorrer à presidência. Para tal, deveria reunir entre 7500 e 15 000 assinaturas (proposituras) de eleitores e apresentá-las no Tribunal Constitucional até 22 de dezembro de 2005.

Candidatos

Candidaturas aceites 
No dia 3 de janeiro o Tribunal Constitucional apresentou os candidatos que considerou terem cumprido os parâmetros necessários. Assim, seis candidatos apareceram no boletim de voto na seguinte ordem:

António Garcia PereiraApoiado pelo PCTP/MRPP.Advogado, professor e dirigente do PCTP/MRPP.

Aníbal Cavaco SilvaApoiado pelo PPD/PSD e pelo CDS-PP.Ex-primeiro-ministro, economista, professor universitário e dirigente do Partido Social Democrata.

Francisco LouçãApoiado pelo B.E..Economista e cofundador do Bloco de Esquerda.

Manuel AlegreIndependente.Escritor e deputado do Partido Socialista.

Jerónimo de SousaApoiado pelo PCP e pelo PEV.Operário metalúrgico e dirigente do Partido Comunista Português.

Mário SoaresApoiado pelo PS.Ex-presidente da República, advogado, professor e cofundador do Partido Socialista.

Candidaturas não concretizadas 
O sorteio da ordem dos nomes no boletim de voto foi feito no dia 26 de dezembro de 2005. Entretanto, foram excluídos, no dia 3 de janeiro, por não terem apresentado o número mínimo de proposituras, os seguintes candidatos

Debates 

Os debates para as eleições presidenciais 2006 foram transmitidas pelos três canais generalistas, RTP1, SIC, TVI.

Resultados oficiais

Resultados por círculos eleitorais (Tabela)

Resultados por Concelho

Resultados por Círculos eleitorais

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Estrangeiro

Ver também 
 Guia das Presidenciais 2006
 Sítio oficial da candidatura de António Garcia Pereira
 Sítio oficial da candidatura de Cavaco Silva
 Sítio oficial da candidatura de Francisco Louçã
 Sítio oficial da candidatura de Jerónimo de Sousa
 Sítio oficial da candidatura de Manuel Alegre
 Sítio oficial da candidatura de Mário Soares

2006
Portugal
2006 em Portugal